Эмингер или Эминджер — фамилия австро-немецкого происхождения:

Эмингер 
 Эмингер, Андре — немецкий праворадикальный экстремист
 Эмингер, Владимир — чешский хоккеист
 Эмингер, Курт — конькобежец
 Эмингер, Христиан — конькобежец
 Эмингер, Ярослав — чехословацкий генерал, командующий Правительственной армией в период оккупации

Эминджер 
 Эминджер, Стив — канадский хоккеист